Toto je medailové pořadí zemí na Letních olympijských hrách 1932, které se konaly v Los Angeles ve Kalifornii od 30. července 1932 do 14. srpna 1932. Těchto her se zúčastnilo 1408 sportovců ze 37 zemí v 116 disciplínách v 14 sportech.

Počet medailí 
Toto je kompletní tabulka počtu medailí udělených na Letních olympijských hrách 1932 podle údajů Mezinárodního olympijského výboru.

Pro seřazení tabulky podle zemí, podle celkového počtu medailí nebo podle jiného sloupce, klikněte na  ikonu vedle názvu sloupce.

Reference 

Letní olympijské hry 1932
1932